В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Argentine Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Лорі Макніл і Мерседес Пас виграли титул, у фіналі перемігши пару Манон Боллеграф і Ніколе Крейгер-Ягерман 6-1, 2-6, 6-1.

Сіяні пари 

 Зіна Гаррісон /  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Лорі Макніл /  Мерседес Пас (чемпіонки)
 Петра Губер /  Міріам Шропп (2-ге коло)
 Манон Боллеграф /  Ніколе Крейгер-Ягерман (фінал)

 Ізабель Куето /  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Катеріна Ноццолі /  Нанетте Шутте (чвертьфінал)
 Лесті Аллен /  Адріана Вільягран-Ремі (чвертьфінал)
 Емілсе Раппоні-Лонго /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Argentine Open